Адекколиген 2011-го сезона начался 3 апреля 2011 года и закончится 30 октября 2011 года. В прошлом сезоне в этот дивизион попали победители 4-х групп 2-го Дивизиона Норвегии и 3-и неудачников плей-офф (включая 14-е место Типпелиги).Чемпион Адекколиген 2010 вместе с серебряным призёром попали в Типпелигу. А 13-16 места спустились во Второй Дивизион.

Участники 

2011
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Норвегии в 2011 году